Chiesa del Sacro Cuore di Maria, del Sacro Cuore Immacolato di Maria o del Cuore Immacolato di Maria può riferirsi ai seguenti edifici di culto:

 Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Roma
 Chiesa del Cuore Immacolato della Vergine Maria – chiesa di Albano Laziale (Roma)
 Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Ascoli Piceno
 Chiesa del Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Bologna
 Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria – chiesa di Pistoia
 Chiesa del Sacro Cuore di Maria – chiesa di Madignano
 Chiesa del Sacro Cuore di Maria Immacolata – chiesa di Castellammare di Stabia (NA)
 Chiesa del Sacro Cuore di Maria – chiesa di Torino
 Brompton Oratory – edificio di culto cattolico a Londra (Regno Unito), noto anche come Chiesa del Cuore Immacolato di Maria

Pagine correlate 
 Basilica del Sacro Cuore di Gesù
 Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore